Дмитрий Константинов: Константинов, Дмитрий Васильевич (1908—2006) — протоиерей, писатель, журналист, историк.
 Константинов, Дмитрий Николаевич (род. 2002) — российский хоккеист.